La Cultura, rivista fondata a Roma nel 1882, diretta da Ruggero Bonghi.
La Cultura, civiltà utopica immaginaria dell'universo letterario di Iain Banks.